Benedykt Vallati – vescovo italiano 
 Gian Paolo Vallati – regista e sceneggiatore italiano
 Lungotevere dei Vallati – tratto di lungotevere di Roma

Pagine correlate

 Vallata